Serer kan syfta på:

 Serer (folk) – en folkgrupp i Västafrika
 Serer (språk) – ett Niger-Kongo-språk